Csernátoni Vajda Sámuel (1750 körül – 1803) református tanár
 Csernátoni Vajda Sámuel (1821–1889) 1848-as honvédtiszt, jogász